Бекболотов:
 Бекболотов, Адыл — киргизский футболист, защитник клуба «Алга». 
 Бекболотов, Женишбек — председатель Ошского облисполкома.